Astronomia
 Andrômeda (constelação) — constelação do hemisfério celestial norte
 Andrômeda III — galáxia anã na direção da constelação de Andrômeda
 Andrômeda IV — galáxia irregular satélite da galáxia de Andrômeda
 Andrômeda V — galáxia anã na direção da constelação de Andrômeda
 Andrômeda X — galáxia anã na direção da constelação de Andrômeda
 Galáxia de Andrômeda — galáxia na direção da constelação de Andrômeda

Biologia
Andromeda (género) — gênero botânico pertencente à família Ericaceae

Entretenimento
 Andromeda (série de televisão) — série de televisão do gênero space opera
 Andrômeda (Sófocles) — peça teatral de Sófocles

Mitologia
 Andrômeda (mitologia) — personagem da mitologia grega

Música
 Andromeda (banda) — banda sueca de metal progressivo

Desambiguações de astronomia
Desambiguações de literatura
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de personagens
Desambiguações de televisão
Desambiguações de prenomes